Lake Park peut désigner : 

 Lake Park, une ville située dans le comté d'Union dans l'État de Caroline du Nord. 
 Lake Park, municipalité ayant le statut de town située dans le comté de Palm Beach en Floride.
 Lake Park, une ville du Comté de Lowndes dans la Géorgie.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de LaPorte dans l'Indiana.
 Lake Park, une ville, du comté de Dickinson en Iowa, aux États-Unis.
 Lake Park, une ville du comté de Becker dans le Minnesota.